Francesco Barberini fait référence à deux membres de la famille Barberini, célèbre famille florentine, originaire du bourg de Barberino en Toscane :
 Francesco Barberini (1597-1679) : cardinal, neveu du pape Urbain  (Maffeo Barberini, 1568–1644). 
 Francesco Barberini (1662–1738) : cardinal, petit-neveu des cardinaux Francesco et Antonio Barberini iuniore (1607-1671).

Voir aussi